Офер Брук (, , род. 13 января 1968) — израильский шахматист, международный мастер.

Участник нескольких чемпионатов Израиля (лучшие результаты — во 2-й половине 1980-х гг.).

Победитель юношеского чемпионата Израиля 1982 г. (в категории до 14 лет), юниорского чемпионата Израиля 1983 г.

В составе сборной Израиля участник шахматной олимпиады 1988 г. и командного чемпионата Европы 1989 г.

Участник юниорского чемпионата Европы 1983 / 1984 гг.

Участник зонального турнира 1990 г.

Победитель международного турнира в Ришон-ле-Ционе (1991 г.; разделил 1—3 места с В. И. Беймом и Я. Вотавой), опен-турнира в Нетании (1993 г.).

С середины 1990-х гг. выступает преимущественно во внутренних командных соревнованиях.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии О. Брука в базе Chessgames
 Личная карточка О. Брука на сайте 365Chess (написание фамилии — Bruk)
 Личная карточка О. Брука на сайте 365Chess (написание фамилии — Brouk)
 Личная карточка О. Брука на сайте 365Chess (партии приписаны некоему Отто Бруку)
 Личная карточка О. Брука на сайте ФИДЕ

 Шахматисты Израиля
 Шахматисты XX века
 Шахматисты XXI века
 Участники шахматных олимпиад
 Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
 Международные мастера по шахматам